En France, la Bresle peut faire référence à :

Hydronyme 
 La Bresle, un fleuve côtier de Normandie et de Picardie, long de , se jetant dans la Manche au Tréport.

Toponymes 
 Bresle est une commune française, située dans le canton de Corbie dans le département de la Somme en région Hauts-de-France.
 Bresles, une ville dans le département de l'Oise.

Autres toponymes composés 
 Blangy-sur-Bresle est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime en région Haute-Normandie.
 Bouvaincourt-sur-Bresle est un village situé au Nord de la France, dans la région Hauts-de-France et dans le département de la Somme.
 Saint-Germain-sur-Bresle est une commune française, située dans le département de la Somme, en région Hauts-de-France.
 Saint-Léger-sur-Bresle est une commune française, située dans le département de la Somme en région Hauts-de-France.
 Vieux-Rouen-sur-Bresle est une commune française, située dans le département de la Seine-Maritime en région Haute-Normandie.

Voir aussi 
 Viaduc de la Bresle

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France